Переясла́вль:

 Переяславль-Русский — прежнее название города Переяслав Киевской области Украины, называвшегося также Переяславль-Южный и Переяслав-Хмельницкий.
 Переяславль-Рязанский — название современной Рязани до 1778 года.
 Переяславль-Залесский — древнее название города Переславль-Залесский Ярославской области России.